Наградата „Най-полезен играч на Националната баскетболна асоциация“ () се дава ежегодно на най-добре представилия се играч в НБА след края на редовния сезон.

Носи името на Морис Подолоф (Maurice Podoloff Trophy), президент на НБА в периода 1946 – 1963 г. Понякога името наградата се среща в българските медии и като „Най-ценен играч на НБА“.

Гласуването за определяне на носителя на наградата започва веднага след края на редовния сезон. До 1980 г. в гласуването са участвали всички играчи от НБА. В следващите две години в гласуването участват 125 представители на медии, а от сезон 1982 – 1983 за наградата гласуват само играчи от отборите минали границата от 50 победи за сезона, както и тези, които са се класирали за плейофите.

Първата награда печели Боб Петит през 1956 г., а играчът печелил най-много отличието е Карийм Абдул-Джабар (6 пъти). Най-младият носител на наградата е Дерик Роуз (на 22 години).

Носители на наградата

Забележки 
 Фердинанд Люис Алсиндор-младши () сменя името си на Карийм Абдул-Джабар след приемане на исляма пред сезона 1971 – 72.
 Хаким Оладжуон е роден в Нигерия, а получава гражданство на САЩ през 1993 г.
 Тим Дънкан е гражданин на САЩ, както и всички граждани на Виржинските острови, той е играл в отбора на САЩ на международни турнири.
 До 1967 година НБА се оглавява от президент, после названието на длъжността се изменя на комисар на лигата.
 Стив Неш е роден в ЮАР, но израства в Канада и е гражданин на тази страна.

Играчи с повече от 1 награда 
 Карийм Абдул-Джабар – 6 пъти
 Бил Ръсел и Майкъл Джордан – по 5 пъти
 Уилт Чембърлейн и Леброн Джеймс – по 4 пъти
 Моузис Малоун, Лари Бърд и Меджик Джонсън – по 3 пъти
 Боб Петит, Карл Малоун, Тим Дънкан и Стив Неш – по 2 пъти

Източници 

Национална баскетболна асоциация
Спортни призове и награди на САЩ